Nàvel, tipus de taronja
 Toponímia:
 Navel (Viver i Serrateix), masia pertanyent al municipi de Viver i Serrateix, a tocar del terme de Cardona
 Molí de Navel, molí fariner d'estil gòtic, situat prop de la masia de Navel
 Riera de Navel, riera afluent del riu Cardener 
 Sant Vicenç de Navel, església romànica a tocar de la masia de Navel